Arise From Shadows est un jeu vidéo indépendant de type action-aventure en réalité virtuelle, développé par Digital Pourpre Studio et dont la sortie est prévue pour le premier trimestre 2023.

Système de jeu 
Le joueur incarne un spectre ayant perdu tous ses souvenirs. Il se retrouve à errer dans un réseau de grottes et il ignore la raison de sa présence en ces lieux. Il découvrira au fur et à mesure de ses errances, ses capacités mais aussi les vestiges d'une ancienne civilisation troglodyte qui semblait assez évoluée, renfermant des stèles et autres terminaux avec lesquels il peut interagir, qui lui dévoileront sous forme de dialogues vocaux et/ou scènes holographiques ce qui a fait disparaître cette civilisation. Il a la capacité de prendre possession de différentes créatures vivant dans ce réseau de cavernes. À force d'utiliser cette capacité, il lui sera possible de prendre le contrôle de créatures de plus en plus imposantes. En revanche, il craint fortement la lumière, et donc les cristaux luminescents qui sertissent par endroits les parois des cavernes, permettant la prolifération de plantes bioluminescentes et ayant entraîné l’émergence de créatures telles que les “crapauds-lanterne”. Son but est de percer le secret de sa propre nature, le but de son existence, pourquoi il est ici et pourquoi il est le seul être à avoir cette apparence (en tout cas là où il se trouve).

Développement

Notes et références

Liens externes 
 : Site web du studio

 : Site web du jeu
https://www.metacritic.com/game/pc/arise-from-shadows : Page Metacritic